Бакалюк — українське прізвище. Відомі носії:
 Бакалюк Віталій Іванович — директор Митинецької ЗОШ Красилівського району (Хмельницька область), заслужений працівник освіти України.
 Бакалюк Тетяна Григорівна — український вчений у галузі медицини. Кандидат медичних наук (1997).

Примітки